Ziani – famiglia patrizia di Venezia

Persone 

 Sebastiano Ziani – trentanovesimo doge della Repubblica di Venezia
 Pietro Ziani – quarantaduesimo doge della Repubblica di Venezia, figlio di Sebastiano Ziani
 Pietro Andrea Ziani – compositore e organista italiano, zio di Marc'Antonio Ziani
 Marc'Antonio Ziani – compositore italiano
 Karim Ziani – calciatore algerino
 Stéphane Ziani – allenatore di calcio ed ex calciatore francese